The Greatest ("il più grande" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Io sono il più grande (The Greatest) – film del 1977 diretto da Tom Gries e Monte Hellman
 Gli ostacoli del cuore (The Greatest) – film del 2009 diretto da Shana Feste

Musica 
 The Greatest – album di Ian Brown del 2005
 The Greatest – album di Cat Power del 2006
 The Greatest – singolo di Michelle Williams del 2008, dall'album Unexpected
 The Greatest – singolo di Sia del 2016
 The Greatest – brano di Lana Del Rey del 2019 pubblicato nell'album Norman Fucking Rockwell! e nel singolo Fuck It, I Love You/The Greatest
 The Greatest – singolo di Rod Wave del 2020

Sport 
 The Greatest – soprannome di Muhammad Ali
 The Greatest – wrestler italiano